Miejscowości w USA:
 Pittsville – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Wicomico
 Pittsville – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood